Мармоль — фамилия и топоним. Известные носители:
 Мармоль, Мигель (1905—1993) — сальвадорский революционер, один из основателей Коммунистической партии страны.
 Мармоль, Хосе (1817—1871) — аргентинский писатель, журналист и политик.
 Мармоль, Мика (род. 2002) — испанский футболист.

Топонимы 
  (или Мармуль) — населённый пункт в районе  провинции Балх Афганистана.
 Мармольское ущелье (или ущелье Мармоль) — неофициальное название ущелья, образованного руслом реки  в провинции Балх Афганистана.

Примечания